Battaglia di Chocim (1621)
 Battaglia di Chocim (1673)